Koryciska – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Załuski 
 Koryciska – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Wieniawa
 Koryciska – skały w Dolinie Białego w Tatrach Zachodnich
 Koryciska – miejsce w Dolinie Jarząbczej w Tatrach Zachodnich